Masłów est le nom de plusieurs localités polonaises :
 gmina de Masłów, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
  Masłów, chef-lieu de cette gmina
  Masłów, village de la voïvodie de Basse-Silésie